Ручьёвское сельское поселение — сельское поселение в России:

Архангельская область
 Ручьёвское сельское поселение — входит в Мезенский район

Крым 
 Ручьёвское сельское поселение — входит в Раздольненский район

Новгородская область
 Ручьёвское сельское поселение — входит в Крестецкий район

Тверская область
 Ручьёвское сельское поселение — входит в Конаковский район